Polkville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Polkville (Kentucky)
 Polkville (Mississippi)
 Polkville (New Jersey)
 Polkville (Chenango County, New York)
 Polkville (Onondaga County, New York)
 Polkville (North Carolina)
 Polkville (Pennsylvania)